Nordische Gruppe bezeichnet:
 in der Archäologie die frühen Nordischen Kulturen Skandinaviens:
 Nordische Bronzezeit
 Frühe nordische Eisenzeit
 in der Astronomie eine Gruppe von Monden des Planeten Saturn, siehe Nordische Gruppe (Astronomie)